Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Radek Štěpánek e Michal Tabara che hanno battuto in finale Noam Okun e Nir Welgreen 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 James Greenhalgh /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)

 Todd Larkham /  Chris Wilkinson (primo turno)
 Neville Godwin /  David Nainkin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Challenger 1998